Corcoran pode referir-se a:

Localidades 

 Corcoran (Califórnia)
 Corcoran (Minnesota)

Desambiguação